Kurrat ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kurrat (1942–2017), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jürgen Kurrat (* 1944), deutscher Fußballspieler 
 Helmut Kurrat (* 1959), deutscher Handballtrainer
 Klaus-Dieter Kurrat (* 1955), deutscher Leichtathlet

Kurrat (Ägyptischer Lauch) ist eine Nutzform des Ackerlauchs.

Siehe auch:
 Kurat
 Kurath